Flodsjöarna kan avse sjöarna:
 Flodsjöarna (Ore socken, Dalarna) i Rättviks kommun.
 Flodsjöarna, Dalarna i Rättviks kommun.